Села:
 Глиняне — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Глиняне — Сумська область, Сумський район